Duch kan syfta på:
Titta noga på stavningen, utan resp med punkt

 Duch – en av ledarna för Röda Khmererna i Kambodja under åren 1975–1979, se Khang Khek Ieu
 Duch. – auktornamn för Pierre Étienne Simon Duchartre